Występy w europejskich pucharach austriackiego klubu piłkarskiego Rapid Wiedeń.

Wykaz spotkań pucharowych

1955–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Rapid Wiedeń
Austriackie kluby piłkarskie w europejskich pucharach